

Cinema 
 Snow White – cortometraggio del 1902 prodotto dalla S. Lubin
 Snow White – cortometraggio del 1913 diretto da Harry C. Mathews
 Snow White – film del 1916 diretto da J. Searle Dawley
 Snow White – film del 1916 diretto da Charles Weston
 Snow White – cortometraggio del 1917 prodotto dalla Rex Motion Picture Company
 Snow-White – film del 1933 diretto da Dave Fleischer 
 Biancaneve (Snow White) – film del 1987 diretto da Michael Berz
 Snow White – cortometraggio del 1996
 La vera storia di Biancaneve (Snow White: The Fairest of Them All) – film del 2001 diretto da Caroline Thompson

Letteratura 
 Snow White – romanzo di Donald Barthelme del 1967

Musica 
 Snow White – traccia dell'album The Good, the Bad and the Upsetters dei The Upsetters del 1973
 Snow White – traccia dell'album Zoot Woman degli Zoot Woman del 2003
 Snow White – traccia dell'album Ravenheart degli Xandria del 2004
 Snow White – singolo dei D del 2009, dall'album Genetic World

Altro 
 Snow White – gatto che venne donato a Ernest Hemingway, i cui discendenti sono polidattili

Pagine correlate 
 Biancaneve (disambigua)
 Biancaneve e i sette nani (disambigua)